Tulln bezeichnet:

 die Stadt Tulln an der Donau
 den Bezirk Tulln in Niederösterreich
 Große Tulln, Fluss in Niederösterreich
 Kleine Tulln, Fluss in Niederösterreich

Siehe auch: 
 Tullner
 Tullnerbach